Sock steht für:
 Sock (Einheit), ein Längenmaß in Hinterindien

Sock ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Sock (* 1990), US-amerikanischer Tennisspieler
 Heinz Sock (1922–?), deutscher Bau- und Möbeltischler, Betriebsdirektor und Politiker (LDPD)
 Jack Sock (* 1992), US-amerikanischer Tennisspieler
 Raymond Sock (* 1946), gambischer Jurist und Politiker
 Wilfried Sock (* 1944), deutscher Eishockeyspieler 

Siehe auch:
 SOK
 Socks
 Sock hop
 Socken